Aguas Bellas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Águas Belas (ort), Pernambuco, 
 Águas Formosas (ort), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar